O termo AFDB pode significar:

 Banco Africano de Desenvolvimento - African Development Bank (AfDB)
 Adult Film Database - banco de dados na internet  sobre filmes e estrelas pornográficas.

Desambiguações de siglas